Transportador puede hacer referencia a:
Transportador, herramienta para medir ángulos.
Proteína transportadora de membrana, proteína de membrana que se encarga del transporte de pequeñas sustancias a través de la membrana biológica.
Neurotransmisor transportador, clase de proteína transportadora de membrana.
Transportador de dopamina, proteína de membrana que se encarga del transporte de la dopamina.
Transportador de glucosa, proteína de membrana que se encarga del transporte de la glucosa.
Transportador de monoamina, proteína de membrana que se encarga del transporte de la monoamina.
Transportador de tiamina tipo 2, proteína de membrana que se encarga del transporte de la tiamina tipo 2.
Transportador de rodillos, sistema de transporte de objetos.
Transportador de banda, sistema de transporte continuo, también llamado cinta transportadora.
The Transporter, película francesa de 2002.